10-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 10 градусов к западу, проходящая от Северного полюса
через Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Африку, Южный океан и Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 170-м меридианом восточной долготы.

См. также 
 9-й меридиан западной долготы
 11-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота